AOW – autostradowa obwodnica Wrocławia
 AOW – autostradowa obwodnica Warszawy
 AoW – Age of Wonders, gra komputerowa
 AoW – Act of War: Direct Action, gra komputerowa
 AoW – Act of War: High Treason, gra komputerowa
 AoW – Age of Wulin, gra komputerowa
 AOW – Algemene Ouderdomswet, holenderski akt emerytalny